Vadillo steht für:
 Vadillo (Soria), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Soria 
 Río Vadillo, Fluss in der Comarca La Bureba im Nordosten der Provinz Burgos

Vadillo ist der Familienname folgender Personen:

 Basilio Vadillo (1885–1935), mexikanischer Botschafter